Боаль (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 120,28 км². Население — 1928 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos 
 Boal en la Guía del Occidente
 Estado del Embalse de Doiras
 Boal en asturiasturismo.com
 Página personal sobre Boal, con infinitud de fotografías del concejo
 Monografía sobre Boal en el diario La Nueva España
 Página web oficial del Castro y el Museo del Chao Samartín.

Муниципалитеты Астурии